Pinnock est un nom de famille, notamment porté par (ordre alphabétique) :
 Anna Pinnock (1961 -), chef décoratrice et directrice artistique britannique, sœur de Trevor Pinnock ;
 Johnny Eduardo Pinnock (1946 -), homme politique angolais ;
 J. R. Pinnock (1983 -), joueur américain, d'origine panaméenne, de basket-ball ;
 Kathryn Pinnock, baronne Pinnock (1946-), politicienne britannique ;
 Trevor Pinnock (1946 -), chef d'orchestre et claveciniste britannique, frère d'Anna Pinnock.

Homonymie de patronyme